La  Universiade d'été se déroule du 1 au  à Belgrade (Serbie).

Disciplines

Calendrier

Nations participantes 
145 pays participent à cette Universiade d'été :

 (3)
 (4)
 (27)
 (3)
 (9)
 (14)
 (132)
 (32)
 (18)
 (1)
 (24)
 (27)
 (5) 
 (6)
 (37)
 (17)
 (129)
 (66)
 (2)
 (211)
 (4)
 (241)
 (7) 
 (2)
 (5) 
 (7)
 (5) 

 (52)
 (9)
 (21)
 (99)
 (18)
 (3)
 (8)
 (41) 
 (2)
 (2)
 (59)
 (52)
 (165)
 (116)
 (41)
 (130)
 (73)
 (12)

 (2)
 (5)
 (40) 
 (131)
 (11)
 (41)
 (70)
 (32)
 (203)
 (265)
 (13)
 (65)
 (2) 
 (24)
 (175)
 (6)
 (39)
 (40)
 (5)
 (9) 
 (52) 
 (24)
 (3)
 (2) 
 (115)
 (2)
 (102)
 (22)
 (1)
 (26)
 (46) 
 (32)
 (11)
 (8)
 (20)
 (11)
 (21)
 (29)
 (12)
 (11)
 (4)
 (2)
 (4)
 (4)
 (200)
 (46)
 (1)
 (6)
 (65)
 (308)
 (29) 
 (11)
 (280)
 (9)
 (41)
 (95)
 (113)
 (102)
 (14)
 (2)
 (2)
 (62)
 (56)
 (5)
 Chinese Taipei (86)
 (2)
 (1)
 (61)
 (2)
 (1)
 (88)
 (40)
 (188)
 (24)
 (107)
 (22)
 (14)
 (13)
 (2)
 (9)
 (2)

Tableau des médailles

Notes et références